Dog Eat Dog steht für:

Musik:
 Dog Eat Dog (Band), US-amerikanische Crossover-Band
 Dog Eat Dog (Joni-Mitchell-Album), Studioalbum (1985) von Joni Mitchell
 Dog Eat Dog (Warrant-Album), Studioalbum (1992) der Band Warrant

Filme:
 Dog Eat Dog, internationaler Titel von Einer frißt den anderen (1964)
 Dog Eat Dog (2001), britischer Spielfilm
 Dog Eat Dog (2016), US-amerikanischer Spielfilm

Literatur:
 Dog Eat Dog (Pen-and-Paper-Rollenspiel), Erzählrollenspiel von Liam Liwanag Burke